Rabbit Island kan syfta på följande platser:

Antigua och Barbuda 

 Rabbit Island (halvö), Barbuda,

Australien 

 Rabbit Island (Louth Bay, South Australia), ö, 
 Blackburn Island (ö i Australien), New South Wales,

Bermuda 

 Rabbit Island (ö i Bermuda), Hamilton,

Falklandsöarna 

 Rabbit Island, Falklandsöarna, ö,

Kanada 

 Naniruaq, ö i Nunavut, tidigare namn Rabbit Island, 

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar